Моско́вская у́лица () — улица Минска. Одна из главных магистралей, соединяет центр города с южными районами — Курасовщиной, Юго-Западом, Малиновкой, Брилевичами.

Расположение 
Протянулась от площади Мясникова до улицы Чкалова. По Московской улице проходит граница Московского и Октябрьского районов Минска.

История 

23 августа 1870 года в двух с половиной верстах от тогдашней городской черты Минска была совершена закладка вокзала Московско-Брестской железной дороги. Туда вдоль старого Койдановского тракта протянулась улица, которая сперва называлась Ново-Захарьевской, Новой Московской, а с 1880 года и по сей день именуется Московской.

Московско-Брестская и построенная вскоре после неё Либаво-Роменская железные дороги отсекли от города его южную часть — бурно застраивавшиеся железнодорожные районы Уборки, Грушевку и Добрые Мысли. Чтобы сократить время простоя у шлагбаумов, в девяностые годы XIX столетия над Московской улицей был сооружен первый в Минске железнодорожный путепровод — Западный мост. Улица и с другой стороны упиралась в железнодорожное полотно, поэтому в 1908 году Московскую улицу и Койдановский тракт соединил Бетонный мост, названный так потому, что материал, из которого изготовлен путепровод, по тем временам был редким и не самым дешевым (впрочем, местные жители называли его ещё «цементным» или «каменным виадуком»). Бетонный мост был реконструирован в первой половине 80-х годов XX века, в результате чего на пересечении Московской и Суражской улиц появилась двухуровневая развязка.

В 1892 году Виленский и Брестский вокзалы соединила Вокзальная линия конки, которая шла вдоль Бобруйской и Московской улиц. В 1929 году на место конки пришёл трамвай, затем автобус, а в 1956 году и троллейбус. Трамвайная линия была снята в 1961 году.

Огромную территорию между левой (нечётной) стороной улицы и путями Московско-Брестской железной дороги много лет занимало так называемое Францисканское болото. По всей вероятности название это происходит от расположенного в дальнем конце улицы подворья Пинского Францисканского монастыря.

Архитектура 
Дореволюционная Московская лица была застроена преимущественно деревянными домами, да и немногие кирпичные были не выше двух этажей. Из застройки того времени сохранился только дом №11, который, однако, был перестроен до неузнаваемости, надстроен до трёхэтажного и поэтому охранного статуса не получил.

В двадцатые-тридцатые годы прошлого века появились первые многоэтажные дома, но тоже не слишком высокие — не более четырёх этажей. Дом №5 построен в 1929 году. В тридцатые здесь располагалось общежитие Белорусского государственного университета, а после войны дом, оставаясь университетским, на какое-то время стал жилым, в телефонных справочниках пятидесятых годов можно найти фамилии, знакомые многим студентам и сотрудникам университета. Затем в течение многих лет в здании находилась военная кафедра университета, сейчас там Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

Стоящий напротив 100-квартирный дом №8 (архитекторы А. П. Воинов, Н. И. Гиляров  и А. И. Крылов, работавшие под совместным псевдонимом вогикры) построен в тридцатые годы для железнодорожников.

Известные жители

Интересные факты 

 Московская улица, электродепо Московское и Московский район находятся на большом расстоянии от станции метро Московской.
 На короткой Московской улице всего двадцать зданий, однако пять из них, т. е. 25%, имеют охранный статус памятников архитектуры.

См. также 
 Вадим Зеленков. «Малоизвестная магистраль в центре Минска. Московская улица: транспорт, дома и люди» 
 Улицы Минска
 Московская (станция метро, Минск)

Примечания 

Улицы Минска
Улицы Минска, названные по названиям городов
Переименованные улицы Минска
Объекты в Минске с названиями, ассоциированными с Москвой